Miejscowości w USA:
 Welton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Welton (ang. Welton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
W Wielkiej Brytanii:
 Welton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Welton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Welton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Welton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Welton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)